Een plaats in Canada:
 Richmond Hill (Ontario)

 Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
 Richmond Hill (Londen)
 Richmond Hill (West Yorkshire)
 Richmond Hill (Bournemouth)

 Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Richmond Hill (Georgia)
 Richmond Hill (Queens) in New York
 Richmond Hill (Manhattan) in New York
 Richmond Hill (North Carolina)

 Andere betekenissen:
 Richmond Hill (serie), een Australische soap opera
 Richmond Hill (band), een Canadese band uit Sydney, Nova Scotia